Willem Hielkema ist der Name folgender Personen:

* Willem Hielkema (Journalist) (1887–1944), niederländischer Journalist, Autor und Regisseur 
 Willem Hielkema (Musiker) (1921–2007), niederländischer Pianist